Goenoeng Tangkoebanprahoe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Tangkubanperahu (vulkan), Jawa Barat, 
 Gunung Tangkubanperahu (kulle), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar